

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Bitwa pod Karkar. Koalicja 12-u ludów Syropalestyny pod przewodnictwem Achaba i Hadadezera stanęła do walki z Asyrią.
 Bitwa pod Ramot w Gileadzie, najazd Aramejczyków na Królestwo Izraela. Poległ Achab, jego następcą został Ochozjasz.

Zmarli 
 Achab, król izraelski; poległ